Zborowice bezeichnet Orte in Polen:
 Zborowice (Ciężkowice), ein Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Ciężkowice
 Zborowice (Wiązów), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Wiązów

Siehe auch:
 Zborovice (Begriffsklärung)